Czwarte zawody w ramach Letniego Grand Prix w skokach narciarskich 2019 rozegrane zostały 17–18 sierpnia w Zakopanem.

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego wygrał reprezentant Szwajcarii Killian Peier uzyskawszy notę o jedną dziesiąta większą od sklasyfikowanego na drugiej pozycji Dawida Kubackiego. Trzecie miejsce w zawodach zajął autor najdłuższego skoku kwalifikacji na odległość 138 metrów Japończyk Junshirō Kobayashi. W czołowej dziesiątce uplasowali się również Jakub Wolny (5. miejsce), Kamil Stoch (6. miejsce) oraz Piotr Żyła (9. miejsce). Awans do konkursu głównego wywalczyli także Aleksander Zniszczoł (25. miejsce), Stefan Hula (30. miejsce) i Maciej Kot (41. miejsce). Za nieprzepisowy kombinezon zdyskwalifikowany został Rosjanin Michaił Purtow. Kwalifikacje w całości przeprowadzono z szesnastej belki startowej.

Konkurs drużynowy wygrała reprezentacja Japonni, która wystąpiła w składzie: Naoki Nakamura, Keiichi Satō, Yukiya Satō i Junshirō Kobayashi. Drugie miejsce ze stratą ponad dziesięciu punktów zajęli Polacy, wśród których najlepiej zaprezentował się Dawid Kubacki, który w swojej grupie dwukrotnie uzyskał najwyższą notę za skok. Skład podium zawodów uzupełnili Norwedzy gorsi od drugiego miejsca o niespełna dwadzieścia punktów. Na kolejnych pozycjach sklasyfikowani byli kolejno reprezentanci Niemiec, Słowenii, Austrii, Szwajcarii i Rosji. Do serii finałowej nie zdołali wywalczyć awansu Czesi oraz Amerykanie. W pierwszej serii konkursowej dwukrotnie został pobity rekord obiektu. Jako pierwszy dokonał tego Niemiec Karl Geiger skacząc 141,5 metra, a chwilę potem rekord poprawił Słoweniec Tilen Bartol skacząc 2,5 metra dalej. Zawody rozegrane zostały z trzynastej, czternastej, piętnastej oraz szesnastej platformy startowej.

Konkurs indywidualny wygrał Kamil Stoch z przewagą siedmiu dziesiątych punktu nad sklasyfikowanym na drugiej pozycji Dawidem Kubackim. Trzecie miejsce zajął Japończyk Yukiya Satō, który w pierwszej serii poprawił o metr rekord skoczni ustanowiony dzień wcześniej przez Tilena Bartola. W czołowej dziesiątce zawodów uplasowali się Piotr Żyła (6. miejsce) oraz Jakub Wolny (8. miejsce). Punktował również Aleksander Zniszczoł (21. miejsce). Do serii finałowej nie zdołali wywalczyć awansu Maciej Kot (31. miejsce) oraz Stefan Hula (48. miejsce). Konkurs w całości przeprowadzony został z trzynastej belki.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Zakopanem był Ryszard Guńka oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Kontrolą sprzętu zajmowali się Sepp Gratzer oraz Morten Solem.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – 16 sierpnia 2019

Konkurs drużynowy – 17 sierpnia 2019

Konkurs indywidualny – 18 sierpnia 2019

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2019
Zawody sportowe w Zakopanem
2019 w polskim sporcie
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich według miast rozgrywania zawodów
Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce
Skoki narciarskie w Polsce